Лејк Шервуд има више значења:
 Лејк Шервуд (Висконсин)
 Лејк Шервуд (Калифорнија)